Mondiali 1903 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1903:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1903 – 11ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1903 – 1ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1903 – 8ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1903 – 11ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1903 – 4ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1903 – 7ª edizione